

Astronomia
 12761 Pauwels – asteroide della fascia principale

Persone
 Eddy Pauwels – ciclista su strada belga
 Louis Pauwels – giornalista e scrittore francese
 Serge Pauwels – ex ciclista su strada belga
 Thierry Pauwels – astronomo belga